Dendropithecidae — вимерла родина вузьконосих мавп. Вони датуються раннім міоценом, приблизно 20–12 мільйонів років тому.

Скам'янілості двох видів Dendropithecus, Dendropithecus macinnesi та Dendropithecus ugandensis, були знайдені в Східній Африці, включаючи кілька часткових скелетів Dendropithecus macinnesi на острові Русінга в озері Вікторія. Інші види: Simiolus andrewsi, Simiolus cheptumoae, Simiolus enjiessi. Micropithecus clarki та Micropithecus leakeyorum можуть не бути частиною Dendropithecidae, а можуть бути сестрами кронових Catarrhini (або, залежно від визначення, людиноподібні мавпи та Cercopithecidae могли виникнути в Dendropithecidae). Пізніші ньянзапітеки (включаючи Oreopithecus († 7 Ma)), здається, є сестрами Simiolus.

Опис 
Таксони, що входять до Dendropithecidae, мають такі ознаки: верхні й нижні ікла сильно двобічно стиснуті; тонкі кістки кінцівок; олекранонова ямка неглибока; епітрохлеарна ямка добре розвинена; Zona conoidea широка і неглибока.

Примітки 

Родини ссавців